Тринадцать может означать:
 «Тринадцать» — фильм Михаила Ромма, СССР.
 «Тринадцать» — фильм Кэтрин Хардвик, США.
 «Тринадцать» / 13 Tzameti — фильм Гелы Баблуани, Франция.
 «Тринадцать» — фильм Гелы Баблуани, США.

 «Тринадцать дней»
 «Тринадцать привидений»
 «Тринадцать друзей Оушена»

См. также